Carelia bezeichnet:

 (1391) Carelia, Asteroid des Hauptgürtels
 Carelia (Gattung), Gattung der Landlungenschnecken
 Carelia (Schiff), finnisches Passagierschiff

Siehe auch:

 Karelia